Lake Jackson – miasto w Teksasie

Jeziora:
 Lake Jackson (Floryda)
 Lake Jackson (Georgia)

Zobacz też